Конвой №2222 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у грудні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі в архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Місцем призначення при цьому був атол Трук на сході Каролінських островів (ще до війни тут була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів). 

До складу конвою увійшли ремонтрне судно Ямабіко-Мару, транспорти Ямакуні-Мару та Кейо-Мару, а ескорт складався із есмінців «Оіте» та «Асанагі».

22 грудня 1943 кораблі вийшли з Рабаулу та попрямували на північ. В цей період комунікації  архіпелагу Бісмарка знаходились під ударами не лише підводних човнів, але й авіації, проте проходження конвою №2222 відбулось без інцидентів і 25 грудня він прибув на Трук.

Втім, можливо відзначити, що вже у наступному рейсі із Труку до Йокосуки Ямабіко-Мару та Ямакуні-Мару будуть потоплені.

Примітки 

2222

2222